Christophe Bonvin – ex calciatore svizzero
 François Bonvin – pittore francese
 Roger Bonvin – politico svizzero